Surikov (ryska Суриков) kan avse:

 Surikov – en krater på Merkurius, se Lista över geologiska strukturer på Merkurius
 2965 Surikov – en asteroid i huvudbältet

Personer
 Ivan Surikov (1841−1880), rysk poet
 Vasilij Surikov (1848−1916), rysk historiemålare